Opus 5 (Kvandal) - verzamelmap van composities van de Noorse componist Johan Kvandal
 Fyra sånger opus 5 - verzameling liederen composities van de Noorse componiste Agathe Backer-Grøndahl
 Grupo Opus 5 - Braziliaanse muziekgroep
 Opus 5 (band) - Finse band